East Dover ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Dover (Maine), im Piscataquis County
 East Dover (Vermont), im Windham County